Clarke megye (Alabama)
Clarke megye (Georgia)
Clarke megye (Iowa)
Clarke megye (Mississippi)
Clarke megye (Virginia)
Clarke megye (Új-Dél-Wales) Ausztráliában

Clarke megye volt a hivatalos neve a Washington állambeli Clark megyének 1849 és 1925 közt, amikor is átnevezték.

Hajók
USS Clarke County (LST-601), az amerikai haditengerészet volt tankhajója